Annikitsoq bezeichnet:
 Annikitsoq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Annikitsoq (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Annikitsoq (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Annikitsoq (Insel, Maniitsoq) (Faltings Skær), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Annikitsoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Annikitsoq (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland